Серия B 1950/1951 () — 19-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 10 сентября 1950 года и закончился 24 июня 1951 года. В чемпионате приняла участие 21 команда.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1950/51 на legaserieb.it
 Серия B 1950/51 на rsssf.com

1950/1951
Футбол в Италии в 1950 году
Футбол в Италии в 1951 году